Спилос Агапитос може да се отнася за:

 Спилос Агапитос – гръцки строителен инженер и политик
 Спилос Агапитос – хижа в планината Олимп